Карбени — електронейтральні частинки з двовалентним атомом C (R2C).

Карбен () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Гессен.

Карбен — місто, штат Індіана
 Карбен — місто, штат Айова
 Карбен — місто, штат Техас
 Карбен Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсільванія

Див. також 
 Карбон (значення)